Tartsche är en senmedeltida ryttarsköld som användes både i krig och vid tornerspel. Tartschen kännetecknas vanligen av att den (i heraldisk mening) högra kantens övre hälft var djupt inskuren eller insvängd. I denna inskärning hade lansen stöd, då den hölls till anfall. Den förfärdigades vanligen av trä. Tartschen framträder först omkring 1300, då under korstågen harnesket vunnit större betydelse för skyddandet av kroppen. Den försvinner i början av 1500-talet.

Källor 

Sköldar